ES 6 oder ES6 steht als Abkürzung für:

 ECMAScript 6, frühere Bezeichnung der Version ECMAScript 2015, siehe JavaScript #Versionsgeschichte von ECMAScript (ECMA-262)
 LOWA ES6, Oberleitungsbus-Prototyp aus der DDR
 NIO ES6, chinesisches Pkw-Modell
 NUTS:ES6, NUTS-Code für das südliche Spanien
 Preußische ES 6, eine preußische Elektrolokomotive

Siehe auch:
 S6

Abkürzung